Альгар () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Кадис. Занимает площадь 27 км². Население — 1538 человек (на 2010 год). Расстояние — 87 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Algar
 Ayuntamiento de Algar

Города Кадиса
Муниципалитеты Кадиса